Operacija Trijumf (« opération triomphe » en français) est un programme de télévision serbe B92, qui a pour but de promouvoir de jeunes interprètes. Comme en France, cette Star Academy serbe est produite par le groupe hollandais Endemol. Le programme est aussi diffusé en relais par 5 autres chaînes de TV de Croatie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine et du Monténégro.

Réunion de l'espace Yougoslave 
L'émission est produite par la société serbe Emotion production, sous licence d'Endemol, mais elle a la particularité de réunir des participants de langue serbo-croate (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Monténégro) ainsi que de Macédoine.

Saison 2008-2009 

Le format de production est composé de soirées de gala qui ont lieu chaque lundi soir en première partie de soirée et présentées par une équipe de 4 animateurs : Ana Mihajlovski, Nikolina Pišek, Milan Kalinić, et Dragan Marinković, surnommé Maca. En outre, il y a un résumé hebdomadaire, OT mozak, proposé par Sanja Rajković-Jovanović le mardi, ainsi qu'un autre résumé, Najgori od SVE dece, proposé par Marijana Mićić et Maca, le samedi.

La première soirée de gala a eu lieu le lundi . On a pu voir la présentation des 16 concurrents (8 Serbes, 4 Croates, 2 Bosniaques, 1 Monténégrin, 1 Macédonien) qui sont entrés dans l'Académie, ainsi que les performances de Anastacia, Karolina Gočeva, Sergej Ćetković, Deen, Let 3, et de Marija Šerifović.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Star Academy (France)
Endemol
Star Académie : la version québécoise
Nouvelle Star, 
Popstars, 
American Idol, 
Operación Triunfo

Lien externe 
 Site de la Star Academy serbe

Émission de télévision produite en Serbie
Serbie